Буру́нный — посёлок в Курском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 268 км.

Расстояние до районного центра: 40 км.

История 
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Вторая ферма совхоза № 7 «Моздокский» переименован в посёлок Бурунный.

До 16 марта 2020 года Бурунный входил в состав сельского поселения Мирненский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года 76 % населения — чеченцы.

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерский здравпункт.

В Бурунном 3 улицы (Интернациональная, Кооперативная, Школьная) и 1 переулок (Степной). В 1,5 км к юго-востоку от посёлка расположено общественное открытое кладбище площадью 30000 м².

Посёлок газифицирован в ноябре 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Курского района (Ставропольский край)